Знаменка Вторая () — посёлок городского типа, входит в Знаменский городской совет Кировоградской области Украины.

История 
Поселок основан в 1730 году переселенцами-старообрядцами из России, вероятно из Знаменки Орловской губернии. Дало название железнодорожной станции и городу Знаменка.

В 1938 году селение получило статус посёлка городского типа.

Во время Великой Отечественной войны с августа 1941 до декабря 1943 года посёлок был оккупирован немецкими войсками.

В 1978 году здесь действовали Чернолесский лесхоззаг со школой лесников, межколхозный комбикормовый завод, дом быта, Дом культуры, две общеобразовательные школы, библиотека и медицинская амбулатория. Кроме того, вблизи посёлка находился санаторий.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5142 человека.

Транспорт 
В посёлке находится железнодорожный разъезд (в 7 км к западу от узловой железнодорожной станции Знаменка).

Через посёлок проходит шоссе.

Местный совет 
27410, Кіровоградська обл., Знам'янська міськрада, смт. Знам'янка Друга, вул. Леніна, 51

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 
 Знаменский городской портал 

Населённые пункты Знаменского городского совета
Посёлки городского типа Кировоградской области